Název Mlýnecký potok má více vodních toků:

 Mlýnecký potok (přítok Blšanky) – levostranný přítok Blšanky v okresech Karlovy Vary a Louny
 Mlýnecký potok (přítok Černého potoka) – levostranný přítok Černého potoka v okrese Domažlice
 Mlýnecký potok (přítok Větší Vltavice) – levostranný přítok Větší Vltavice v okrese Český Krumlov a v Rakousku ve spolkové zemi Horní Rakousy v okrese Urfahr-okolí